Dreiling steht für:

 Dreiling, alte Münze im Wert von drei Pfennigen
 Dreiling (Einheit), altes österreichisches Volumenmaß für Flüssigkeiten

 Dreiling (Gemeinde Steinerkirchen), Ort bei Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Drilling (Begriffsklärung)